Reichenau - município da Alemanha
 Ilha de Reichenau - ilha da Alemanha
 Walter von Reichenau - marechal-de-campo da Alemanha

Desambiguação